North Brookfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Brookfield (Massachusetts)
 North Brookfield (Maryland)
 North Brookfield (New York)